

Localidades

 Santo Domingo (Chile), comuna 

 Santo Domingo (Antioquia), município na Colômbia

 Santo Domingo (cantão), na Costa Rica

 Santo Domingo (Cuba), cidade 

 Santo Domingo (El Salvador), município
 Santo Domingo (Sonsonate), município de El Salvador

 Santo Domingo (Equador), município 

 Santo Domingo (Filipinas), município 

 Santo Domingo Suchitepequez, município guatemalteco 
 Santo Domingo Xenacoj, município guatemalteco 

 Santo Domingo (San Luis Potosí), município no México

 Santo Domingo (Nicarágua), município na Nicarágua

 Santo Domingo (Assunção), bairro de Assunção

 Santo Domingo (distrito), no Peru
 Santo Domingo de La Capilla (distrito), no Peru
 Santo Domingo de Capillas (distrito), no Peru
 Santo Domingo de Acobamba (distrito), no Peru
 Santo Domingo de Los Ollero (distrito), no Peru
 Santo Domingo de Anda (distrito), no Peru

 Santo Domingo, na República Dominicana
 Santo Domingo (província), província da República Dominicana

 Santo Domingo (Venezuela), município

Outros
 Estação Santo Domingo, do metrô de Madri

Desambiguações de topônimos